Вахш (; ):

 Вахш — река в Киргизии и Таджикистане.
 «Вахш» — название таджикистанского футбольного клуба «Хатлон» из города Бохтар (бывший Курган-Тюбе) в 1984—2018 годах.
 «Вахш» — гостиница в Душанбе.
 «Вахш» — советский клуб по хоккею на траве из Душанбе.
 Вахш — посёлок, районный центр Вахшского района Хатлонской области в Таджикистане.
 Вахш — станция Таджикской железной дороги на линии Курган-Тюбе — Яван.
 «Вахш» — сорт хурмы.